

События 
 Греки основали город Амисус (Амисос) в Ионии.
 562—559 — Царь Вавилона Авельмардук (Эвил-Меродах), сын Навуходоносора. Предположительно убит во время дворцового переворота.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне в Лу три потомка Хуань-гуна разделили войско на три части, которыми они командовали, лишив князя реальной власти (эпизод 51 «Го юй»). Цзи У-цзы создал среднюю армию, несмотря на советы Шусунь Му-цзы.
 В 4 луне в Лу при великом жертвоприношении 4 раза гадали, но неудачно, и не принесли жертвы.
 В 4 луне войска чжэнского полководца Гунсунь Шэ-чжи напали на Сун.
 (12 год Дао-гуна по «Го юй», 11 год по «Ши цзи») В 4 луне во главе чжухоу (включая князей Сун, Вэй, Лу, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу, циского наследника Гуаня) цзиньский князь пошёл на Чжэн, в 7 луне, в день цзи-вэй был заключён договор в северной части местности Бо-чэн (в Чжэн), луский гун на некоторое время уехал, а затем вернулся к союзникам, которые расположились лагерем в Сяоюе и провели там съезд князей (присутствовали те же 11 князей и 1 наследник). чжэнский правитель Цзя явился к цзиньскому с подношениями (эпизод 166 «Го юй»).
 В 7 луне князья Чу и Чжэн и циньцы напали на Сун.
 Чуский ван разбил цзиньские войска, но когда чжэнский гун предложил замириться с Цзинь, ван посадил в тюрьму посла Чжэн Лян-сяо.
 Циньский князь послал шу-чжана Бао с войском против Цзинь, помогая Чжэн. Зимой Цинь разбило цзиньцев в Ли.
 Цзиньский гун заявил, что с помощью Вэй Цзяна (Вэй Чжао-цзы) 9 раз вступал в союз с чжухоу, а также замирился с жунами и ди, и одарил того музыкантами и инструментами и послал управлять Аньи (в эпизоде 166 «Го юй» упомянуто лишь 7 встреч). Он стал гегемоном.

См. также

Примечания